Rassow ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Rassow (1866–1954), deutscher Chemiker
 Ernst Rassow (1898–1946), deutscher Polizist zur Zeit des Nationalsozialismus
 Friedrich Rassow (1826–1904), deutscher Reichsgerichtsrat, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Gustav Rassow (1855–1944), deutscher Kaufmann und Politiker, MdBB
 Hermann Rassow (1819–1907), deutscher klassischer Philologe
 Joachim Rassow (* 1959), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer
 Peter Rassow (1889–1961), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Rasso (Begriffsklärung)
 Rassau